Заляжье — название нескольких населённых пунктов:
 Заляжье — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Заляжье — хутор в Максатихинском районе Тверской области.